Someone to Watch Over Me – piosenka z 1926 roku autorstwa braci George’a i Iry Gershwinów
 Someone to Watch Over Me (polski tytuł: Osaczona) – amerykański film fabularny z 1987 roku w reżyserii Ridleya Scotta
 Someone to Watch Over Me – solowy album Susan Boyle (wyd. 2011)